Рогатые гадюки () — род ядовитых змей семейства Гадюковых.
Представители рода распространены в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Классификация 
На 2014 год в составе рода выделяют 4 вида:

  (эндемик Туниса)

Галерея

Примечания

См. также 
 Ложнорогатые гадюки (Pseudocerastes)

 
Пресмыкающиеся Азии
Пресмыкающиеся Африки